Loverboy (zespół muzyczny)
 Loverboy (piosenka Mariah Carey)
 Loverboy (piosenka Billy’ego Oceana)
 Loverboy (Disco Polo)
 Lover Boy